Es gibt zahlreiche antike Weihreliefs an Kybele, darunter:

 Weihrelief an Kybele (Berlin SK 691)
 Weihrelief an Kybele (Agoramuseum Athen)